НХЛ у сезоні 1994/1995 — 78-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 20 січня 1995. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 24 червня 1995 між Нью-Джерсі Девілс та Детройт Ред-Вінгс перемогою «дияволів» 5:2 в матчі та 4:0 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Девілс».

Цей сезон був скороченим через локаут. Матч усіх зірок НХЛ не проводився, Сан-Хосе яке мало приймати цей матч, отримало таке право провести цей матч у 1997 році.

Драфт НХЛ 

32-й драфт НХЛ. В 11-и раундах було обрано 286 хокеїстів. Першим номером драфту став Ед Йовановскі, якого обрав клуб «Флорида Пантерс».

Нові арени 
Бостон Брюїнс відкрив нову спортивну споруду Ті-Ді-Гарден.

Ванкувер Канакс — Дженерал-Моторс-плейс.

Чикаго Блекгокс — Юнайтед-центр.

Сент-Луїс Блюз — Скоттрейд-центр.

Огляд 
Клуб Гартфорд Вейлерс придбав грекоамериканець Пітер Карманос.

Це був останній сезон для Квебек Нордікс, з наступного сезону вони переїздили Денверу та отримувалу нову назву Колорадо Аваланч.

Телеканал Fox вперше транслював матчі НХЛ цього сезону, ця співпраця протриває до сезону 1998/99. Також поділили матчі Кубка Стенлі між Fox та ESPN.

10 березня 1995 матч між Сан-Хосе Шаркс та Детройт Ред-Вінгс був відкладений через повінь річки Гвадалупе.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1994/1995 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1994—1995
1994 у канадському спорті
1995 у канадському спорті